La Avenida Newkirk es una estación en la línea Brighton del Metro de Nueva York de la división B del Brooklyn–Manhattan Transit Corporation. La estación se encuentra localizada en Flatbush, Brooklyn entre la Avenida Newkirk y la Calle 16 Este. La estación es servida en varios horarios por los trenes del Servicio  y .

En la televisión 

La estación apareció en el episodio de Futurama The Luck of the Fryrish y fue retratada como el viajó barrio Fry. También apareció en Next Stop, Greenwich Village y Man Push Cart.

Véase también 

 Ramal Manhattan Beach

 Ramal Bay Ridge

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Station Reporter — B Train
 Station Reporter — Q Train
 MTA's Arts For Transit — Newkirk Avenue (BMT Brighton Line)
 The Subway Nut — Newkirk Avenue Pictures

Estaciones de la línea Brighton
Transporte de Brooklyn
Arquitectura de 1878
Estaciones de ferrocarril de Estados Unidos inauguradas en 1907